Андриа́нова — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Андрианова, Мария Ивановна (1920—2001) — советская актриса, Заслуженная артистка РСФСР.
 Андрианова, Надежда Яковлевна — звеньевая колхоза имени Будённого Мелитопольского района Запорожской области, Герой Социалистического Труда.
 
 Андрианова, Татьяна Валерьевна (род. 1979) — российская бегунья на средние дистанции.

Примечания